Xuanhanosaurus qilixiaensis es la única especie conocida del género extinto  Xuanhanosaurus ( “lagarto de Xuanhan”) de dinosaurio terópodo tetanuro, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente entre 167 y 161 millones de años, en el Calloviense, en lo que es hoy Asia.

Descripción

Xuanhanosaurus medía aproximadamente 4,5 metros de largo, con un peso de 250  kilogramos. Xuanhanosaurus se caracteriza por poseer brazos fuertes y largos,  de más de 65 centímetros de largo, que normalmente se encuentran reducidos. Junto con la retención del cuarto metacarpiano en la mano, llevó a Dong Zhiming, quien lo describió, a sugerir que este primitivo carnívoro que caminaba sobre las cuatro patas, debido a sus largas y poco especializadas patas delanteras, constituyendo un caso único entre los terópodos. Otros colegas de Dong no piensan lo mismo, opinando que caminaba sobre las patas traseras como los demás terópodos, siendo imposible la pronación de la parte inferior del brazo. En cambio, los fuertes brazos podrían haber sido útiles para atrapar presas.

Descubrimiento e investigación
Encontrado en la Formación Xiashaximiao, en Sichuan, China, está representado por dos vértebras cervicales, cuatro dorsales y un miembro anterior, incluyendo la clavícula. El brazo es robusto, y la mano conserva cuatro metacarpianos, mientras que el omóplato tiene una prominencia acromial absolutamente distinta de la forma aplanada de la región glenoidea en otros terópodos.

Clasificación
Asignado por Dong a Megalosauridae, Roger Benson descubrió en 2009 que Xuanhanosaurus pertenecía a un linaje primitivo de Megalosauroidea. Otros como Holtz et al. lo consideran un tetanuro no celurosauriano. Un estudio más reciente realizado por Benson y sus colegas en 2010 encontró que era más probable que fuera el miembro conocido más primitivo de la familia Metriacanthosauridae. En 2019, Rauhut y Pol recuperaron a Xuanhanosaurus fuera de Metriacanthosauridae, como el miembro más basal de Allosauroidea.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Xuanhanosaurio en The Theropod Database (en inglés)

Carnosauria
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Asia